Сезон 1986 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 49-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 1 березня по 7 грудня 1986 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших із яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 12-ю в історії. Таким чином, за кількістю чемпіонських титулів київська команда обійшла московських одноклубників, незмінних багаторічних лідерів за цим показником.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10. Згідно з регламентом змагань командам «Динамо» (Київ) та «Дніпро» (Дніпропетровськ) були нараховані очки за нічийні результати понад цей ліміт у матчах, під час яких щонайменше два гравці команди знаходилися у таборі збірної СРСР.

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Пирогов Б. А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6
 Чемпіонат СРСР 1986 на сайті Klisf 

86
СРСР